Ама́я () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Андрес Амая — колумбійський футболіст
 Антоніо Амая — іспанський футболіст
 Кармен Амая — іспанська танцівниця